Bonaparte может означать:

 Наполеон I Бонапарт
 Бонапарты
 Бонапарт, Шарль Люсьен
 Bonaparte (группа) 

См. также Буонапарте.